Geisa steht für:

 Geisa, eine Stadt
 Amt Geisa
 Geisa (Ulster), ein Fluss
 Geisa, Plural von Geison, Teil antiker Bauwerke